Соревнования мужчин в плавании на 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 года проводились 30 и 31 июля в бассейне спорткомплекса «Форо Италико» в Риме.

Отборочные заплывы начались 30 июля в 10:32 по местному времени (UTC+2). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:58, а финал — 31 июля.

20-летний венгр Даниель Дьюрта впервые в карьере стал чемпионом мира.

В предварительном заплыве Эрик Шанто установил новый рекорд чемпионатов мира, Нейл Версфелд побил рекорд Африки. В полуфинале австралиец Кристиан Спренгер установил новый мировой рекорд (2:07,31), Эрик Шанто установил новый рекорд Америки, Даниель Дьюрта — новый рекорд Европы, Нейл Версфелд — новый рекорд Африки. В финале Дьюрта ещё раз обновил рекорд Европы.

Призёры

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты 

200 м, брасс, мужчины